Том Вулф: Вулф, Том (1931—2018) — американский писатель, журналист, пионер «новой журналистики».
 Вулф, Том (род. 1948) — американский политик и бизнесмен, действующий губернатор Пенсильвании.